Camelback Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camelback Peak (Arizona)	
 Camelback Peak (Nevada)